Кредісов Анатолій Іванович (* 1940) — український педагог і вчений, доктор економічних наук, професор, Заслужений працівник народної освіти України.
 Кредісов В'ячеслав Анатолійович (* 1965) — заслужений економіст України, доктор економічних наук.